Вильяфранка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-де-Наварра. Занимает площадь 46,43 км². Население — 2997 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Известные уроженцы 
 Араухо, Хуан де (1646—1712) — испанский композитор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Villafranca
 Villafranca

Муниципалитеты Наварры